Antonio Carbajal, calciatore messicano
 Garcí Manuel de Carbajal, tenente e conquistador spagnolo
 Michael Carbajal, ex pugile statunitense

Altro
 Fuentes de Carbajal, comune spagnolo